Pansdorf ist der Name folgender Orte:
 Pansdorf (Ratekau), Ortsteil der Gemeinde Ratekau in Schleswig-Holstein
 Pansdorf (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz in Thüringen
 Pątnówek (Pansdorf), Ortsteil der Gmina Miłkowice (Arnsdorf) in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen